Rosa 'American Pillar' — сорт роз, относится к классу Гибриды розы Вишурана. 

Используется в качестве декоративного садового растения. 

Сорт интродуцирован в США компанией Conard & Jones в 1908 году. В Великобритании компанией H. Cannell & Sons в 1909 году.

Биологическое описание 

Триплоид, рамблер.

Высота куста 350—700 см, ширина до 300 см. В благоприятных условиях отдельные побеги за одно лето дают прирост до 400 см.

Листья крупные, блестящие, тёмно-зелёные, 14—16 см, облиствённость высокая.

Цветки одиночные и в группах, около 5,7 см в диаметре, карминно-розовые с белым центром, ну выгорающие. Собраны в крупные соцветия (по 3—20 шт.) диаметром до 30 см. Аромат слабый или отсутствует.

Лепестков 5. 

Пыльники золотистые.

Цветение однократное, на прошлогодних побегах.

Происхождение 
По данным книги Stirling Macoboy, The Ultimate Rose Book:

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 4b—9b.

Сорт отличается теневыносливостью.

Болезни и вредители 
Восприимчив к мучнистой росе.

Примечания 

American Pillar